Рююнянен ():.
 Рююнянен, Эва (1915—2001) — финский скульптор, работавший с деревом.
 Рююнянен, Янне (род. 1988) — финский двоеборец.